Великая Андроновка () — село в Скадовском районе Херсонской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 171 человек. Почтовый индекс — 75730. Телефонный код — 5537. Код КОАТУУ — 6524785002.

Местный совет 
75730, Херсонская обл., Скадовский р-н, с. Широкое, ул. Ладичука, 29

Ссылки 
 Великая Андроновка на сайте Верховной рады Украины

Примечания 

Населённые пункты Скадовского района